Colle Stella ima više značenja:
 Colle Stella, Pescara
 Colle Stella, Teramo